Wülffing ist der Familienname folgender Personen: 

Franz Wülffing (1814–1896), Landrat des Siegkreises
Gisela Wülffing (* 1946), deutsche Publizistin und Frauenrechtlerin
 Peter Wülffing (1701–1776), reformierter Theologe und Zionit

Siehe auch:
 Wülfing
 Wulfing